Miejscowości w Polsce
 Kamionka-Kolonia – wieś w woj. podkarpackim w pow. niżańskim, w gminie Krzeszów
 Kamionka-Kolonia – część wsi Nieborzyn w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Kleczew